Сутерланд () — русский угасший баронский род.

Род происходит из Шотландии и восходит к XVIII столетию. Потомство придворного банкира Ричарда Сутерланда (1739—1791), Именным Высочайшим указом императрицы Екатерины II от 7 июля 1788 года возведенного с нисходящим его потомством в баронское достоинство Российской империи.

Родоначальник был старшим сыном шотландского кораблестроителя Александера Сютерланда (Alexander Sutherland; ок. 1700—1760), принятого на русскую службу в 1736 году. Ричард Сютерланд, известный в России, как Сутерланд, был женат на Саре (ум. 1787) и имел дочь того же имени (род. 1766) и сына Ричарда (род. 1772, ум. не ранее 1790).

Описание герба 
Щит пересечен. Вверху в червленом поле золотая Императорская корона, в знак Высочайшей милости, за оказанные им ревностные и усердные заслуги. Внизу в лазуревом поле серебряный якорь, вокруг него обвился серебряный с червленой пастью дельфин, в знак того, что он усердием своим старался по коммерции оказывать услуги.

Над щитом золотая баронская корона с тремя страусовыми перьями, без намёта.

Любопытные факты 
В своих «Записках о пребывании в России в царствование Екатерины II» граф Сегюр приводит исторический анекдот о приказе Екатерины II петербургскому обер-полицмейстеру Рылееву «сделать из Судерланда чучелу» (речь шла об издохшей собачке императрицы). Этот случай стал сюжетной основой рассказа С. С. Наровчатова «Абсолют».

Примечания

Литература 
 Непорожнев Н. Списки титулованным родам и лицам Российской Империи. Издание Департамента Герольдии Правительствующаго Сената. — , 1892. — С. 256.
 
 
 Герб баронов Сутерланд внесен в 

Баронские роды России
Дворянские роды России шотландского происхождения
Дворянские роды, на гербах которых изображены дельфины